Fouling (aus engl. , wörtlich „Verschmutzung“ oder „Verunreinigung“) kennzeichnet verschiedene Arten der Verschmutzung:

 Fouling (Schiffbau), die Belegung von Schiffsrümpfen mit biologischen Ablagerungen
 Fouling (Kühlwasser), die Verunreinigung von Wärmeübertragern 
 Fouling (Membrantechnik), die Verunreinigung von Filtermembranen
 Verunreinigung von Ionenaustauscherharzen, siehe Ionenaustauscher#Kunstharz-Ionenaustauscher

Siehe auch:

 Foul (Begriffsklärung)